Баневу́рово — топоним в России, назван в честь Виталия Банивура, героя Гражданской войны на Дальнем Востоке.

 Баневурово — село в Уссурийском городском округе Приморского края России
 Баневурово — железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги.